Municipio de Summerhill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Summerhill (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.
 Municipio de Summerhill (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.